El término Allah Rakha puede hacer referencia a:

  Allah Rkha, película de 1986 dirigida por Ketan M. Desai.
 Allah Rkha, película de 1987 dirigida por Masood Butt.